Marcus Ragnarsson (né le  à Östervåla en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Östervåla IF, il débute en senior dans la Division 2 en 1986. Il débute dans l'Elitserien en 1989. L'équipe remporte le Trophée Le Mat en 1990 et 1991. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992, il est choisi au cinquième tour, à la quatre-vingt-dix-neuvième place au total par les Sharks de San José. Il joue ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey le  face aux Blackhawks de Chicago. Le , il est échangé aux Flyers de Philadelphie en retour de Dan McGillis. Il rentre jouer en Suède en 2005. Il met un terme à sa carrière en 2011 en raison de blessures.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux Jeux olympiques de 1998 et 2002.

Trophées et honneurs personnels

LNH 
2001 : participe au match des étoiles.

Suède 
2009 : remporte le Trophée Salming.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1986-1987|| Ostervala IF|| Division 2|| 28|| 1|| 6|| 7|| || || || || || 
|-
| 1987-1988|| Ostervala IF|| Division 2|| 25|| 3|| 12|| 15|| || || || || || 
|-
| 1988-1989|| Ostervala IF|| Division 2|| 30|| 15|| 14|| 29|| || || || || || 
|-
| rowspan=2|1989-1990|| Nacka HK|| Allsvenskan|| 9|| 2|| 3|| 5|| 4|| || || || || 
|-
| Djurgården Hockey || Elitserien|| 13|| 0|| 2|| 2|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1990-1991|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 35|| 4|| 1|| 5|| 12|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1991-1992|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 40|| 8|| 5|| 13|| 14|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1992-1993|| Djurgården Hockey|| Elitserien|| 35|| 3|| 3|| 6|| 53|| 6|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 1993-1994|| Djurgården Hockey|| Elitserien|| 19|| 0|| 4|| 4|| 24|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Djurgården Hockey|| Elitserien|| 38|| 7|| 9|| 16|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1995-1996|| Sharks de San José|| LNH|| 71|| 8|| 31|| 39|| 42|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Sharks de San José|| LNH|| 69|| 3|| 14|| 17|| 63|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Sharks de San José|| LNH|| 79|| 5|| 20|| 25|| 65|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1998-1999|| Sharks de San José|| LNH|| 74|| 0|| 13|| 13|| 66|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1999-2000|| Sharks de San José|| LNH|| 63|| 3|| 13|| 16|| 38|| 12|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2000-2001|| Sharks de San José|| LNH|| 68|| 3|| 12|| 15|| 44|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2001-2002|| Sharks de San José|| LNH|| 70|| 5|| 15|| 20|| 44|| 12|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Sharks de San José|| LNH|| 25|| 1|| 7|| 8|| 30|| || || || || 
|-
| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 43|| 2|| 6|| 8|| 32|| 13|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2003-2004|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 70|| 7|| 9|| 16|| 58|| 14|| 1|| 4|| 5|| 14
|-
| 2004-2005|| Almtuna IS || Allsvenskan|| || || || || || 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Almtuna IS || Allsvenskan|| 38|| 10|| 28|| 38|| 63|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Almtuna IS || Allsvenskan|| 32|| 7|| 19|| 26|| 46|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Almtuna IS || Allsvenskan|| 38|| 5|| 24|| 29|| 44|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 49|| 12|| 25|| 37|| 38|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 37|| 5|| 15|| 20|| 44|| 16|| 1|| 4|| 5|| 18
|-
| 2010-2011|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 

| | 632|| 37|| 140|| 177|| 482|| 68|| 2|| 13|| 15|| 60

Au niveau international 

| 1995 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1997 || align="left"| Championnat du monde || 11|| 2|| 1|| 3|| 10|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1998 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 2002 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| +3|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2004 || align="left"| Coupe du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"| Défaite en quart de finale

Références 

Naissance dans le comté d'Uppsala
Naissance en août 1971
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Almtuna IS